Vincent Baestaens (Bonheiden, 18 juni 1989) is een Belgisch veldrijder die sinds 2017 uitkomt voor de ploeg die anno 2022 Deschacht–Group Hens–Containers Maes heet.

Biografie
Als jeugdrenner maakte hij rijdende voor Telenet-Fidea furore door in 2006 Europees kampioen te worden. Begin 2009 wist hij zich ook tot Belgisch kampioen bij de beloften te kronen.

Hij werd op 1 januari 2011 prof. Bij zijn elitedebuut in de GP Sven Nys startte hij per ongeluk in de beloftewedstrijd, terwijl hij was ingeschreven bij de elite. In zijn eerste profjaar maakte hij indruk met ereplaatsen in Kalmthout en Koppenbergcross.

Vincent was vanaf 1 januari 2017 aangesloten als elite zonder contract. Op 8 januari 2017 werd hij Belgisch kampioen voor elite zonder contract in Oostende. Het team Containers Hens werd toen rond hem opgebouwd.

Vincent Baestaens heeft een relatie met de Nederlandse veldrijdster Annemarie Worst.

Palmares

Elite

 (*) = Als elite zonder contract

Jeugd

Ploegen
2007 -  Fidea Cycling Team (vanaf 01/09)
2008 -  Fidea Cycling Team
2009 -  Telenet-Fidea
2010 -  Telenet-Fidea
2011 -  KDL Trans-Landbouwkrediet (tot 28/02)
2011 -  Landbouwkrediet (vanaf 01/03)
2012 -  Landbouwkrediet-Euphony
2013 -  Crelan-Euphony
2014 -  BKCP-Powerplus
2015 -  BKCP-Corendon
2016 -  Beobank-Corendon
2017 -  Telenet Fidea Lions (uitsluitend tijdens de Ronde van België)
2017 -  Containers Maes
2018 -  Containers Maes
2019 -  Group Hens-Maes Containers
2020 -  Group Hens-Maes Containers
2021 -  Deschacht–Group Hens–Containers Maes
2022 -  Deschacht–Group Hens–Containers Maes

Belgisch veldrijder